Эрол Эрдинч (род. 30 ноября 1945) — турецкий , ,  и . Государственный артист Турции (1998).

Биография 
Учился в Анкарская консерваторию, среди его преподавателей были Ахмед Сайгун и Т. Четиз. После окончания преподавал там же, одновременно работал пианистом в театре оперы и балета в Анкаре. В 1975 году поехал в Париж, там учился у таких специалистов, как Жан Мартинон, Пьер Дерво, Надя Буланже и Пьер Пети. Также принимал участие в мастер-классах, которые давали Пьер Булез и Кирилл Кондрашин.

В 1980 году вернулся в Турцию, стал композитором в театре оперы и балета в Анкаре.

В 1983—2000 годах Эрдинч занимал должность главного дирижёра и музыкального директора Стамбульского государственного симфонического оркестра, а также преподавал в консерватории при Стамбульском университете. До 2002 года занимал должность декана факультета музыки Билькентского университета. В 2003 году начать работать Анкарской консерватории при университете Хаджеттепе, он возглавил одну из кафедр, а также симфонический оркестр Хаджеттепе. В 2010 году он создал на факультете музыки кафедру джаза.

Эрдинч входил в состав жюри ряда музыкальных конкурсов, в том числе Канады и Румынии.

Также он писал музыку для ТВ. В 1991 году Эрдинч создал на TRT собственное шоу.

В качестве композитора и дирижёра Эрдинч писал музыкальные произведения для оркестров, хоров, симфонических джазовых оркестров и музыку для детей.

Примечания

Ссылки 
 Эрдинч Эрол (дирижёр) 
 

Преподаватели Билькентского университета